

Patronymes 
Okounev (masculin ; ) ou Okouneva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Guerman Okounev (1931-1973), compositeur soviétique
 Oksana Okouneva (1990-), athlète ukrainienne, spécialiste du saut en hauteur

Patronyme russe